Nasira – personaggio del videogioco Aladdin: La vendetta di Nasira
 Naşīrā (o Nasir) – località dell'Iran, nella provincia del Khūzestān